Diese Liste gibt einen Überblick über die Mitglieder des Repräsentantenhauses der Republik Malta in der 6. Wahlperiode von 1987 bis 1992.

Quelle: Maltadata

Einzelnachweis 

1987
Malta, Parlamentsabgeordnete #1987
Malta, Parlamentsabgeordnete #1987